HMS Zebra je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Zebra (1777) 
 HMS Zebra (1815) 
 HMS Zebra (1860) 
 HMS Zebra (1895) 
 HMS Zebra (R81)

Zebra